Австралиец Ник Кирьос — победитель турнира.

Общая информация 
Впервые с 2004 года титул разыграли два представителя одной страны (впервые с 1994 года оба они представляют Австралию).

Посев 

  Никола Милоевич (Четвертьфинал)
  Джанлуиджи Квинци (Четвертьфинал)
  'Ник Кирьос
  Ласло Дьёре (Первый раунд)  Элиас Имер (Первый раунд)  Чон Хён (Третий раунд)  Уэйн Монтгомери (Четвертьфинал)  Филиппо Бальди (Полуфинал)''

<ol start=9>
 Кристиан Гарин (Третий раунд)
 Максимилиан Мартерер (Второй раунд)
 Борна Чорич (Полуфинал)
 Тайсон Квятковски (Первый раунд)
 Маккензи Макдональд (Второй раунд)
 Йосихито Нисиока (Третий раунд)
 Хон Сон Чхан (Первый раунд)
 Уго ди Фео (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия